Луз (; ) — персонаж португальської національної міфології XVI ст. Оспіваний у «Лузіадах» Луїша де Камоенша (1572). Виступає як компаньйон або син Бахуса, римського бога вина. Легендарний цар-засновник Лузітанії (Португалії), міфічний родоначальник лузітанів (португальців). Головна фігура національного фундаційного міфу. У античних і середньовічних джерелах не зустрічається. Герой романтичної португальської літератури. Від його імені походить назва епопеї «Лузіади» — пісні про нащадків Луза та їхні героїчні подвиги. Також — уособлення самої Португалії.

У «Лузіадах» 
 У «Лузіадах» Португалію часто називають «країною Луза», «землями Луза», або «домом Луза».
 Португальців поетично називають «лузітанами», «нащадками Луза», «народом Луза», «Лузовими синами / синами Луза», «Лузовими дітьми / дітьми Луза», «воїнами Луза»

Див. також 
 Лех, Чех і Рус

Примітки

Джерела 
 Camões, Luís de. Os Lusiadas, Lisboa, Portugal: en casa de Antonio Gocalvez, 1572.  ,  HTM , PDF 
Камоенс, Луїс де. Лузіади: Поема . / Перекл. з порт. М. Литвинця; Передм. О. Гончара; Післям. О. Алексеєнко. — К.: Дніпро, 1987. — 447 с.

Посилання 

Національні персоніфікації
Португальська міфологія